Sorry I’m Late — второй студийный альбом английской певицы Шер Ллойд, выпущенный 23 мая 2014 года.

После выпуска в США, альбом получил много положительных отзывов от музыкальных критиков, которые хвалили индивидуальность и уязвимость Ллойд, а также отмечали зрелость певицы по сравнению с дебютным альбомом Sticks + Stones (2011).

Список композиций

Чарты

История релиза

Примечания

Ссылки 

Альбомы Шер Ллойд
Альбомы на английском языке